

Коларово — село, Благоєвградська область, община Петрич
 Коларово — село, Силістринська область, община Главиниця
 Коларово — село, Старозагорська область, община Раднево
 Коларово — село, Хасковська область, община Харманли

Коларово — село, Томський район, Томська область

Коларово — місто, Нітранський край, округ Комарно